Afterlife steht für:

 Afterlife (Computerspiel), ein Simulationsspiel von LucasArts (1996)
 Afterlife (Album), Studioalbum der Band Blackthorne (1993)
 Afterlife (Musiker), britischer Musikproduzent
 Afterlife (Band), amerikanische Metalcore-Band
 Afterlife (Label), Musiklabel der elektronischen Tanzmusik

Filmtitel:
 Afterlife (1978), kanadischer animierter Kurzfilm
 AfterLife (2003), britisches Filmdrama
 Afterlife (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2005–2006)
 Resident Evil: Afterlife, vierter Teil der Filmreihe Resident Evil (2010)

Siehe auch:
 After Life